Роза Люксембург — польско-немецкая теоретик марксизма, философ, экономист и публицистка.

Топоним 
 Роза Люксембург — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Роза Люксембург — село в Сакмарском районе Оренбургской области.

Другое 
 «Роза Люксембург» — кинофильм режиссёра Маргареты фон Тротта, вышедший на экраны в 1986 году.

См. также 
 Розы Люксембург
 Люксембург (значения)